Torpedowagen steht für:

 Krimmler Wagen, im Volksmund auch Torpedowagen genannt
 Torpedopfannenwagen, Bauform eines Pfannenwagens, siehe Pfannenwagen#Torpedowagen